Monte Forte, una frazione di Sassari, in Sardegna
Monte Forte, una montagna della Nurra, in Sardegna
Monte Forte, una montagna dei monti Aurunci, nel Lazio